amhara nyelv
 amhara nép

 Amhara, szövetségi állam Etiópiában